The Offspring:

 The Offspring — рок-группа из Калифорнии (США).
 The Offspring — дебютный студийный альбом американской панк-рок-группы The Offspring.